O Aeródromo Usina Açucareira Santo Antônio, é um aeroporto privado de Sertãozinho no interior do Estado de São Paulo, oferece apoio e boa infraestrutura.

Ao longo da sua existência, o aeroporto Santo Antônio passou por diversas expansões.

Ligações externas 
 Aeródromo da Usina Açucareira Santo Antônio

Usina Acucareira Santo Antonio
Sertãozinho (São Paulo)